Dit is de complete lijst van restaurants in Nederland die ooit een Michelinster hebben ontvangen.

1957-1970
De onderstaande lijst bevat alle restaurants met een of meer Michelinsterren uitgereikt tussen 1957 en 1970:

1971-1980
De onderstaande lijst bevat alle restaurants met een of meer Michelinsterren uitgereikt tussen 1971 en 1980:

1981-1990
De onderstaande lijst bevat alle restaurants met een of meer Michelinsterren uitgereikt tussen 1981 en 1990:

1991-2000
De onderstaande lijst bevat alle restaurants met een of meer Michelinsterren uitgereikt tussen 1991 en 2000:

2001-2010
De onderstaande lijst bevat alle restaurants met een of meer Michelinsterren uitgereikt tussen 2001 en 2010:

2011-2020
FDe onderstaande lijst bevat alle restaurants met een of meer Michelinsterren uitgereikt tussen 2011 en 2020:

2021 - 2022
De onderstaande lijst bevat alle restaurants met een of meer Michelinsterren uitgereikt in 2021 en 2022.

Referenties

Nederland
restaurants met een Michelinster
Restaurant in Nederland